Ньороге — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Ньороге, Бенсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Джеймс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Закари — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Мерси (род. 1986) — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Ньороге, Патрик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Питер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Пол — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ньороге, Стивен — кенийский бегун на длинные дистанции.